

Cinema 
 Vento caldo (Parrish) – film del 1961 diretto da Delmer Daves

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Parrish – città della Contea di Walker, Alabama
 Parrish – città della Contea di Langlade, Wisconsin

Letteratura 
 Parrish – romanzo di Mildred Savage del 1958, da cui è tratto il film Vento caldo

Pagine correlate 
 Maxfield Parrish (disambigua)